Iglesias (Itália) - comuna italiana na província de Carbonia-Iglesias, na Sardenha
 Iglesias (Espanha) - município da província de Burgos, Castela e Leão, Espanha
 Miguel Iglesias (distrito), no Peru (Cajamarca)

Desambiguações de topônimos